Æthelwine est un nom anglo-saxon.

 Æthelwine est ealdorman d'Est-Anglie de 962 à 992.

 Æthelwine est évêque de Lindsey vers 680.
 Æthelwine est évêque de Wells vers 1013.
 Æthelwine est évêque de Durham de 1056 à 1071.

 Æthelwine est un fils d'Æthelweard tué à la bataille de Brunanburh, en 937.
 Æthelwine est abbé d'Abingdon de 1018 à 1030.
 Æthelwine est shérif du Warwickshire au .

Anthroponyme anglo-saxon